Американское физическое общество () — вторая в мире по численности организация (после Немецкого физического общества), объединяющая физиков. Была основана в 1899 году. Общество публикует более десятка научных журналов, включая один из самых престижных журналов по физике Physical Review Letters, а также серию журналов Physical Review. Под эгидой общества ежегодно проводится более двадцати научных встреч и мероприятий. В состав Американского физического общества входит более 47000 членов.

История 
20 мая 1899 года 36 физиков Колумбийского университета основали Американское физическое общество (APS), целью которого они объявили «развитие и распространение физических знаний». Вначале практически единственная активность общества заключалась в организации научных встреч. В 1913 году общество начало выпускать собственный физический журнал Physical Review, созданный в 1893 году в Корнелле. С тех пор издание журналов является вторым основным направлением деятельности общества. В 1929 году начинается издание журнала Reviews of Modern Physics, а в 1958 году — Physical Review Letters. Со временем в связи с ростом популярности и увеличением количества статей, направляемых в журнал, Physical Review был разделён на 5 частей (именуемых буквами латинского алфавита от A до E), каждая из которых посвящена своей более узкой тематике. C 2008 года общество выпускает бесплатный электронный журнал Physics, в котором экспертами кратко описываются наиболее значимые работы, недавно опубликованные в других журналах общества.

В последнее время деятельность общества стала ещё шире. В связи с увеличением федерального финансирования после Второй мировой войны и в шестидесятые, Американское физической общество стало одной из самых активных научных организаций в мире, осуществляющей большое количество образовательных, исследовательских и научно-популярных программ.

Американское физическое общество имеет в своём составе 14 подразделений и 9 тематических групп, покрывающих все области физики. В состав общества входит более 47000 членов со всего мира.

Критика 
 В 2008 году группа физиков выступила с критикой политики Американского физического общества в части авторских прав на опубликованные в её журналах статьи. В частности, указывалось, что она несовместима с лицензией GNU FDL, что не позволяет авторам статей публиковать свои иллюстрации в интернете, например, в Википедии. В ответ главный редактор журналов Американского физического общества  заявил, что общество планирует обсудить возможность изменения своей политики.
 В 2010 году профессор Калифорнийского университета ученик Роберта Оппенгеймера физик Харольд Льюис вышел из Американского физического общества, указав в открытом письме, что заставила его это сделать:
... афера глобального потепления, которой движут буквально триллионы долларов, афера, которая развратила так много ученых... это самое крупное и самое успешное псевдонаучное мошенничество, которое я видел в течение своей долгой жизни как ученого

Медали и премии 
Американским физическим обществом вручается ряд наград за вклад в развитие и распространение физики:
 Премия Эйнштейна за вклад в теорию гравитации
 Премия имени Лео Сцилларда
 
 Премия Юлия Эдгара Лилиенфельда за особый вклад в развитие физики
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики
 Премия Сакураи в области теоретической физики элементарных частиц
 Премия Дюваля
  (в 2004 году соединена с премией Отто Лапорте)
 Премия Отто Лапорте (в 2004 году соединена с премией по гидродинамике)
  в области компьютерного моделирования
 Премия Макса Дельбрюка (ранее известная как премия по биологической физике)
 
 Премия Оливера Бакли в области физики конденсированного состояния.
 Премия Роберта Уилсона в области физики ускорителей
 Премия Ларса Онзагера в области теоретической статистической физики
 Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов
 Премия Абрахама Пайса в области истории физики
 Премия Тома Боннера

Президенты Американского физического общества 
Список президентов общества :

 Генри Роуланд (1899)
  Альберт Абрахам Майкельсон (1901)
  (1903)
  (1905)
  (1907)
  (1909)
  (1911)
  (1913)
  (1914)
  Роберт Эндрюс Милликен (1916)
  (1918)
 Джозеф Свитмен Эймс (1919)
 Теодор Лайман (1921)
  (1923)
 Дейтон Кларенс Миллер (1925)
 Карл Тэйлор Комптон (1927)
  (1929)
  (1931)
  (1933)
  Артур Холли Комптон (1934)
 Роберт Вильямс Вуд (1935)
  (1936)
  (1937)
 Лайман Джеймс Бриггс (1938)
  (1939)
  (1940)
  (1941)
  (1941)
  Перси Уильямс Бриджмен (1942)
 Альберт Уоллес Халл (1943)
 Артур Джеффри Демпстер (1944)
  (1945)
 Эдвард Улер Кондон (1946)
 Ли Элвин Дюбридж (1947)
 Роберт Оппенгеймер (1948)
  (1949)
  Исидор Айзек Раби (1950)
  (1951)
  Джон Хазбрук Ван Флек (1952)
  Энрико Ферми (1953)
  Ханс Альбрехт Бете (1954)
 Реймонд Тайер Бирдж (1955)
  Юджин Вигнер (1956)
  (1957)
  (1958)
 Джордж Юджин Уленбек (1959)
 Виктор Фредерик Вайскопф (1960)
 Фредерик Зейтц (1961)
  (1962)
  (1963)
 Роберт Фокс Бэчер (1964)
  Феликс Блох (1965)
 Джон Арчибальд Уилер (1966)
  Чарлз Хард Таунс (1967)
  Джон Бардин (1968)
  Луис Уолтер Альварес (1969)
  Эдвард Миллс Парселл (1970)
 Роберт Сербер (1971)
  (1972)
 Джозеф Эдвард Майер (1973)
 Вольфганг Панофский (1974)
 Ву Цзяньсюн (1975)
  Уильям Альфред Фаулер (1976)
  (1977)
  Норман Фостер Рамзей (1978)
 Льюис Бренскомб (1979)
 Герман Фешбах (1980)
  Артур Леонард Шавлов (1981)
 Морис Гольдхабер (1982)
 Роберт Юджин Маршак (1983)
 Милдред Дресселгауз (1984)
 Роберт Ратбун Уилсон (1985)
 Сидни Дрелл (1986)
  Вал Логсден Фитч (1987)
  (1989)
 Ойген Мерцбахер (1990)
  Николас Бломберген (1991)
  (1992)
  (1993)
  Бертон Рихтер (1994)
  (1995)
  Джон Роберт Шриффер (1996)
  (1997)
 Эндрю Сесслер (1998)
  Джером Айзек Фридман (1999)
  (2000)
 Джордж Триллинг (2001)
  (2002)
 Мириам Сарачик (2003)
 Хелен Квинн (2004)
 Марвин Коэн (2005)
 Джон Джозеф Хопфилд (2006)
 Лео Каданов (2007)
 Артур Биненсток (2008)
  (2009)
 Кёртис Каллан (2010)
  Барри Бэриш (2011)
 Роберт Луи Байер (2012)
 Майкл Тёрнер (2013)
  (2014)
  (2015)
  (2016)
  (2017)
  (2018)
  Дейвид Гросс (2019)
  (2020)

См. также 
 Журналы Американского физического общества
 Physical Review
 Physical Review Letters
 Американский институт физики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Американского физического общества
 История общества

Организации по алфавиту
Организации, основанные в 1899 году
Члены Американского института физики